West Haven kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
West Haven (Connecticut)
West Haven (Utah)